Шлак — розплавлена або затверділа маса різних домішок, золи і флюсів, що є побічним продуктом металургійних процесів.
 Шлак, згар, жужіль, жужелиця — рештки від спалювання твердого палива.
 Шлак — склоподібний матеріал, що утворюється у процесі деяких видів зварювання.
 Вулканічний шлак — вулканічна великопориста порода, що утворюється при застиганні лави.
 Шлаки організму — відходи фізіологічних процесів, що відбуваються в організмі (не засвоєний організмом білок та інші речовини). В альтернативній медицині — сукупність шкідливих речовин організму, що є причиною захворювань.

Див. також 
 Шлакоблок